Volley Masters Montreux 2009 – 25. edycja towarzyskiego turnieju siatkarskiego, który trwał od 9 do 14 czerwca z udziałem  reprezentacji Polski. W turnieju udział wzięło 8 reprezentacji:

  Brazylia
  Chiny
  Holandia
  Japonia
  Kuba
  Niemcy
  Polska
  Włochy

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Legenda: Poz. – pozycja, Pkt – liczba punktów, M – liczba meczów, Z – mecze wygrane, P – mecze przegrane, wyg. – sety wygrane, prz. – sety przegrane, zdob. – małe punkty zdobyte, str. – małe punkty stracone

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Legenda: Poz. – pozycja, Pkt – liczba punktów, M – liczba meczów, Z – mecze wygrane, P – mecze przegrane, wyg. – sety wygrane, prz. – sety przegrane, zdob. – małe punkty zdobyte, str. – małe punkty stracone

Wyniki

Faza play-off

Mecze kwalifikacyjne o 5. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne

Składy drużyn

Brazylia 
Trener: GUIMARÃES José RobertoAsystent: JUNIOR Paulo Barros

Chiny 
Trener: CAI BinAsystent: YU Juemin

Holandia 
Trener: AVITAL SelingerAsystent: MYRTHE Schoot

Japonia 
Trener: MANABE MasayoshiAsystent: ABO Kiyoshi

Kuba 
Trener: OVIEDO BONILLA LuisAsystent: GEORGE LAFIGA Eider

Niemcy 
Trener: GUIDETTI GiovanniAsystent: KOSLOWSKI Felix

Polska 
Trener: MATLAK JerzyAsystent: MAKOWSKI Piotr

Włochy 
Trener: BRACCI MarcoAsystent: MAZZANTI Davide

Linki zewnętrzne 
 
 

2009
2009 w piłce siatkowej
2009 w Szwajcarii